De Cazoo World Cup of Darts 2022 was de twaalfde editie van de World Cup of Darts. Het toernooi werd gehouden in de Eissporthalle in Frankfurt am Main, Duitsland.

Schotland was de titelhouder, maar wist deze editie niet te winnen. Australië won het toernooi dit jaar voor het eerst.

Prijzengeld 
Evenals in 2021 bedroeg het prijzengeld £ 350.000.

Opzet van het toernooi 
In de World Cup of Darts spelen darters niet individueel, maar in duo's die uitkomen voor het land van hun nationaliteit. In de verschillende fases van het toernooi gelden verschillende regels om een ronde verder te komen.

Eerste ronde: Een duo-wedstrijd (best of 9 legs).
Tweede ronde, kwartfinale en halve finale: Het eerste team dat twee wedstrijden wint gaat een ronde verder. De darters spelen eerst twee individuele wedstrijden (best of 7 legs). Wanneer beide landen een wedstrijd winnen wordt er een beslissende duo-wedstrijd (best of 7 legs) gespeeld.
Finale: Het eerste team dat 3 wedstrijden wint is kampioen. De teams spelen eerst twee individuele wedstrijden, dan een duo-wedstrijd en vervolgens nog maximaal twee individuele wedstrijden (indien er nog geen beslissing is gevallen).

Deelnemende teams 
Aan het toernooi deden 32 landen mee, waarbij elk land werd vertegenwoordigd door twee darters. De top 8-landen van de wereld hadden een geplaatste status in het toernooi. De overige 24 landen waren in de eerste ronde ongeplaatst. De landen en spelers in de volgende tabel waren vertegenwoordigd in het toernooi.

Op 6 mei werd bevestigd dat John Henderson als winnaar van de editie van 2021 deel zal uitmaken van het Schotse team, hoewel hij pas de zesde Schotse speler is op de PDC Order of Merit. Op 30 mei werd bekend dat Michael van Gerwen zich terugtrok vanwege een geplande armoperatie. Hij werd vervangen door Dirk van Duijvenbode.

Deelnemende landen ''

Speelschema

Statistieken per speelronde

Tweede ronde

Kwartfinale 

* Gerwyn Price wist een gemiddelde van 117.88 te behalen, wat na Kim Huybrechts en voor Ronny Huybrechts een tweede hoogste gemiddelde is op de World Cup of Darts. Op de dubbels behaalde Price in deze wedstrijd een score van 100%.

Halve finale

Finale

Kampioen 

2022
Darts in 2022
Dartswedstrijd in Duitsland
Darts
Sportevenement in Frankfurt am Main